Саис — город в Египте. Также может означать:

 Саис — коммуна во Франции.
 Саис, Марин (1890—1971) — американская киноактриса.

SAIS, Sais 
 SAIS — сокращённое название .
 SAIS — сокращённое название .
 Sais — род бабочек.

См. также 
 Сайс